Die Firma Inde Plastik in Aldenhoven, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen, ist Deutschlands größter Hersteller von Verpackungen für den Convenience-Food-Bereich.

Die 1978 in Inden gegründete Firma entwickelt und stellt Verpackungen aus geschäumtem Polystyrol her. Im Rahmen der Umsiedlung der Gemeinde Inden verlegte das Unternehmen seinen Sitz nach Aldenhoven.

Trotz nur 170 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 28 Millionen Euro ist sie in ihrem Marktsegment größter Hersteller in Deutschland. Derzeit wird in der neuen Versuchshalle an der Entwicklung von Bio-Verpackungen gearbeitet. Außerdem werden bei Inde Plastik Siegelmaschinen-Systeme hergestellt.

Einzelnachweise 

Verpackungsmittelhersteller
Produzierendes Unternehmen (Kreis Düren)
Aldenhoven
Gegründet 1978